Czermin (gemeente in powiat Mielecki)
 Czermin (gemeente in powiat Pleszewski)
 Czermin (powiat Pleszewski)
 Czermin (Subkarpaten)